{{DISPLAYTITLE:(15977) 1998 MA11}}

A (15977) 1998 MA11 egy kisbolygó a Naprendszerben. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. június 19-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói